Paul John James (1963-), calciatore canadese;
 Paul James (?), attore statunitense;
 Paul James (1982-), rugbista a 15 gallese.